Donja Bačuga, naselje u sastavu Grada Petrinje
 Gornja Bačuga, naselje u sastavu Grada Petrinje